Honiton (East Devon), Engelse plaats in East Devon
 Honiton (North Devon), Engelse nederzetting in North Devon